Severní al-Batína () je ománský guvernorát nacházející se na severu země. Společně s guvernorátem Jižní al-Batína vznikl v roce 2011 rozdělením regionu al-Batína. Sousedí s guvernoráty Ad-Zahíra, Jižní al-Batína a Al-Burajmi. Sestává z šesti provincií (vilájetů): Liva, Suhár, Saham, Šinas, as-Suvajk a al-Chabúra.

Odkazy

Reference 

Ománské guvernoráty